Serbian Television USA - Serbian American TV channel from Chicago, web promotion & video production

Serbian Television USA is the first Serbian TV media founded outside the borders of Serbia and one of the first video media in the world to start broadcasting live stream show on Internet. STV was started in 2000 in Chicago and its founder and director is Tamara Vesna, Hollywood movie actress, TV producer and Real Estate Broker.

Serbian Television USA (Serbian Television Inc) has TV show "Serb View" in Serbian and English in Chicago on Comcast/Xfinity cable channel 19 with the channel provider of the studio CanTV. We promote Serbia and Serbian culture. It is the only TV channel with a Serbian TV show in America.  Other content, articles, announcements and video shows can be see  and followed on the website SrpskaTelevizija.com and the

Official YouTube channel or social media . Serbian Television USA work with TV shows and media promotion, photo and video production in America with representative office and studio in Chicago and branch in Serbia.

Serbian Television USA promotes Serbian values and preserves culture, language and customs. We follow and promote events in the Serbian community in Chicago and the suburbs, individuals, companies and organizations that preserve the Serbian identity in the diaspora or are successful in something.

      

Web: https://srpskatelevizija.com https://serbantelevision.com

Instagram